Руска революция може да се отнася за:
 Руска революция (1905)
 Руска революция (1917)
 Февруарска революция (1917)
 Октомврийска революция